Herbe à poux est un nom vernaculaire employé pour cinq espèces du genre Ambrosia provoquant des pollinoses :
 La grande herbe à poux (Ambrosia trifida)
 L'herbe à poux de Chamisso (Ambrosia chamissonis)
 L'herbe à poux vivace (Ambrosia psilostachya)
 La petite herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia)
 L'herbe à poux de l’île Sainte-Hélène (Ambrosia ×helenae)

« Fausse herbe à poux » est aussi l'un des noms vernaculaires de l'Ive à feuilles de lampourde (Cyclachaena xanthiifolia)
 Voir aussi la herbe à puce (Sumac grimpant)